А́рмія оборо́ни Ізра́їлю ( — Цва га-Гаґана ле-Ісраель, скорочено  — ЦАГАЛЬ) — збройні сили держави Ізраїль і головний орган його безпеки. Нинішній начальник Генерального штабу ЦАГАЛю — рав-алуф (генерал-лейтенант) Герці Га-Леві .

Створення 
ЦАГАЛ був заснований через два тижні після заснування держави, під час Війни за незалежність Ізраїлю. Тимчасовий уряд на чолі з Давидом Бен-Ґуріоном прийняв рішення про створення армії, і 26 травня 1948 року Давид Бен-Ґуріон підписав «Указ про Армію Оборони Ізраїлю» ().

ЦАГАЛ в основному складався з членів Гаґани і зберіг її організаційну будову. До Армії оборони Ізраїлю згодом приєдналися також члени Лехі і Ірґун.

Військовий обов’язок 
За законом, усі громадяни Ізраїлю, а також всі, хто постійно проживає на території держави, по досягненні 18 років підлягають призову на службу до ЦАГАЛ. Тим не менш, міністр безпеки може звільнити від служби деякі групи населення. Араби звільнені від проходження служби в армії, але можуть пройти її добровільно. Для бедуїнів, (мусульман за віросповіданням) служба в армії є добровільною. Друзи і черкеси підлягають призову, як і євреї.

Чоловіки, що навчаються в єврейських релігійних школах (єшівах), отримують відстрочку на час їх навчання, яка може тривати все життя. Релігійні жінки мають право на звільнення від військового обов'язку або на проходження альтернативної служби — у лікарнях, освітніх установах, добровільних організаціях. Таким чином, попри те, що офіційно всі єврейські громадяни Ізраїлю зобов'язані проходити військову службу, переважна більшість ультра-релігійних євреїв в армії не служать.

Після закінчення регулярної служби, значний відсоток осіб призиваються, іноді щорічно, на резервістські збори на строк до 45 днів.

Склад армії 

Приблизний склад регулярної армії на 2005 рік: Сухопутні війська — 210 000 військовослужбовців строкової і надстрокової служби (а також 560 000 резервістів):

 Піхота
 «Бригада Цанханім» (повітряно-десантні війська) — елітна високомобільна парашутно-десантна бригада («крапові берети»). Включає в себе 3 десантно-штурмових мобільних батальйони (101,202,890), розвідбатальйон («отрутна змія») а також роту зв'язку, що ведуть постійну антитерористичну діяльність в усіх гарячих точках Ізраїлю;
 «Бригада Ґолані» — моторизована піхотна бригада («коричневі берети»), що веде постійну антитерористичну діяльність в усіх гарячих точках Ізраїлю. Включає в себе 3 піхотних батальйони (12,13,51), розвідбатальйон («Г'дуд Сіюр»), підрозділ «Егоз» (підрозділ для контрпартизанських акцій), а також роту зв'язку.
 «Бригада Ґіваті» — піхотна бригада («бузкові берети»), що веде постійну антитерористичну діяльність в усіх гарячих точках Ізраїлю. Включає в себе 3 піхотних батальйони (424,432,435), розвідбатальйон («Лиси Самсона») а також роту зв'язку;
 «Бригада Нахаль» — піхотна бригада («світло-зелені берети») веде постійну антитерористичну діяльність в усіх гарячих точках Ізраїлю. Включає в себе 3 піхотних батальйони (50,931,932), розвідбатальйон («топаз») а також роту зв'язку.
 «Бригада Кфір» — піхотна бригада («плямисті берети»), що веде постійну антитерористичну діяльність в Юдеї та Самарії. Включає в себе 6 піхотних цільових батальйонів (90,92,93,94,96,97): «Батальйон Шімшон», «Батальйон Нахшон», «Батальйон Харув», «Батальйон Лаві», «Батальйон Духіфат», «Батальйон Нецах Ехуда»;
 «Бригада Бісламах» (навчально-тренувальна бригада).
 Окремі батальйони:
 «Батальйон Каракаль» (батальйон легкої піхоти, для проходження служби особами обох статей);
 «Батальйон Херев» (друзький батальйон);
 «Батальйон бедуїнських слідопитів»
 Підрозділи спеціального призначення:
 «Саєрет Маткаль» (підрозділ спецпризначення Генерального штабу);
 «Еґоз» (підрозділ для контрпартизанських дій, відноситься до бригади «Ґолані»);
 «Дувдеван» (антитерористичний батальйон);
 «Маґлан» (диверсійний спецприз);
 «Шальдаг» (цілевказівники для ВПС, формально відноситься до ВПС)
 «Окец» (бойові кінологи);
 «Мовіль» (спецприз польової розвідки);
 «Підрозділ 669» (евакуатори катапультованих льотчиків, формально відноситься до ВПС).
 Бронетанкові війська
 401-а танкова бригада «Іквот а-Барзель» На озброєнні бригади знаходяться танки Меркава −4.
 188-а танкова бригада «Барак» На озброєнні бригади знаходяться танки Меркава −3
 7-а танкова бригада «Саар ме-Голан» На озброєнні бригади знаходяться танки Меркава-2бет
 460-а танкова бригада «Бней Ор» (навчально-тренувальна бригада)
 Артилерійські війська («Бірюзові берети»)
 «Полк Амуд ха-Еш» — відноситься до південному військового округу, складається з 2 батальйонів — «Дракон» і «Решеф»
 «Полк Голан» — відноситься до північного військового округу, складається з 2 батальйонів — «Намер» і «Керен» а також до нього приписаний батальйон реактивної артилерії «Раами».
 «Полк Кал'а Давид» — відноситься до центрального військового округу, крім основних батальйонів до нього приписано спецпідрозділ «Мейтар».
 Військово-інженерні війська
 601-й інженерний батальйон «Асафа» (належить 401-ї танкової бригаді)
 603-й інженерний батальйон «Лагав» (належить 7-ї танкової бригаді)
 605-й інженерний батальйон «Махац» (належить 188-ї танкової бригаді)
 76-й батальйон «Яншуф» (призначений для ведення бойових дій при використанні противником біологічної чи хімічної зброї, придатний для осіб обох статей)
 «Яхалом» (спецпризначення інженерних військ)
 Війська польової розвідки
 «Батальйон Шахаф»
 «Батальйон Ніцан»
 «Батальйон Нешер»

Військово-морські сили 

Військово-морський флот має 13 000 військовослужбовців строкової і надстрокової служби (а також 23 000 резервістів): Підрозділи:
 Флотилія ракетних катерів (3-тя флотилія)
 Флотилія підводних човнів (7-ма флотилія)
 13-та Флотилія («Шаєтет 13») — морські Командос
 Морська розвідка
 Радіолокаційна служба
 Підрозділ бойових водолазів
 Підрозділ берегової охорони
 Підрозділ охорони портів

Бази:
 База Хайфа — 3-тя иа 7-ма флотилії, підрозділ патрульних катерів 914
 База Атліт — 13-та флотилія
 База Ашдод — підрозділ патрульних катерів 916
 База Ейлат — підрозділ патрульних катерів 915
 Тренувальна база — у Хайфі
 Комп'ютерні та комунікаційні системи («Мамтам») — у Хайфі
 Військово-морська верф
 Тель-Авів — штаб

Повітряні сили 

Військово-повітряні сили — 52 000 військовослужбовців строкової і надстрокової служби (а також 28 000 резервістів):
 Підрозділ «Шальдаг» («зимородок») — спецприз ізраїльських ВПС.
 Бойові літаки (F-15 Eagle (А також F-15I, спеціальна модифікація для Ізраїлю), F-16 Fighting Falcon (А також F-16I, спеціальна модифікація для Ізраїлю)
 Бойові вертольоти (AH-1 Cobra, AH-64 Apache)
 Транспортні літаки (C-130 Hercules)
 Транспортні вертольоти (CH-53 Sea Stallion, UH-60 Black Hawk)
 Багатоцільове безпілотні літальні апарати (Hermes 450 Scout II)
 Протиповітряна оборона
 Переносний зенітно-ракетний комплекс FIM-92 Stinger
 Ракетний комплекс класу земля-повітря середньої дальності MIM-23 Hawk
 Ракетний комплекс класу земля-повітря високої дальності MIM-104 Patriot
 Антибалістичний ракетний комплекс «Хец» (, Arrow)

Примітки

Посилання 
 Вебсайт Армії оборони Ізраїлю 
 globalsecurity.org: Армія оборони Ізраїлю  
 Озброєння Ізраїлю  
 www.waronline.org